Le Derby éternel, traduit de différentes langues, est un surnom pouvant désigner les rencontres de football suivantes :
 Derby éternel (Bulgarie) (), opposant le CSKA Sofia au Levski Sofia ;
 Derby éternel (Croatie) (), opposant l'Hajduk Split au Dinamo Zagreb ;
 Derby des éternels ennemis (), opposant l'Olympiakos au Panathinaïkos ;
 Derby éternel (Serbie) (), opposant l'Étoile rouge de Belgrade au Partizan Belgrade.

H